Ikes steht für:

 Ikes (Louisiana), ein Ort im Beauregard Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Ikes ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Ikes (* 1978), deutscher Filmeditor